Reuss kan syfta på

 Reuss (flod) – en högerbiflod till Aare i Schweiz
 Huset Reuss – ett tyskt furstehus;
 Reuss-Greiz – en tysk mikrostat i nuvarande Thüringen som styrdes av huset Reuss äldre gren 1778-1918;
 Reuss-Gera – en tysk mikrostat som styrdes av huset Reuss yngre gren 1806-1918.
 Reuss – namnet på en polsk ort 1929–1945 i Ermland-Masuriens vojvodskap, se Cimochy

Personer
Reuss är ett tyskt efternamn

 Eduard Reuss (1804–1891), en fransk reformert teolog
 Ferdinand Friedrich von Reuss (1778–1852), en tysk naturvetenskapsman
 Jeremias Friedrich Reuss (1700–1777), en tysk teolog
 Ruzzo Reuss (1950–1999), en tysk prins och landskapsarkitekt

Se även
 Reus (olika betydelser)

Tyska efternamn